Лейшман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лейшман, Мелани (род. 1989 года) — канадская актриса.
 Лейшман, Уильям Буг (1865—1926) — шотландский патолог, офицер медицинской службы Британской Армии.